Delphos kan syfta på:

 Delphos, Iowa
 Delphos, Kansas
 Delphos, Ohio